Molekulska formula -{C3H9NO}- se može odnositi na:

 1-Amino-2-propanol
 N-Metiletanolamin
 Trimetilamin N-oksid